Calagurris est le nom latin des villes de :
 Calahorra, La Rioja, Espagne
 Saint-Martory, commune de la Haute-Garonne, France.

Homonymie de toponyme